В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Ху На і Мішелл Джаггард 6-0, 3-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Лорі Макніл /  Робін Вайт (півфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)

 Бетсі Нагелсен /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Енн Мінтер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу